To tylko seks (Friends with Benefits) – amerykańska komedia romantyczna z 2011 roku
 To tylko seks (Friends with Benefits) – amerykański serial komediowy z 2011 roku stacji NBC